Лакунса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Барранка. Занимает площадь 11,03 км². Население — 1263 человека. Плотность населения — 113,6 /км². Расстояние до административного центра провинции — 36 км. На территории муниципалитета преобладает морской климат.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Lakuntza
 Lakuntza

Муниципалитеты Наварры